Okręty US Navy o nazwie USS  "Francovich":
 Pierwszy "Francovich" (DE-379) był niszczycielem eskortowym. Jego budowa została przerwana w 1944.
 Drugi "Francovich" (DE-606) był niszczycielem eskortowym. W czasie budowy przerobiony na szybki transportowiec  USS "Francovich" (APD-116). W służbie od 1945–46.

Francovich